Novak Djokovic era o atual bicampeão, mas perdeu para Rafael Nadal na semifinais. Nadal conquistou o título, derrotando Milos Raonic na final por 6–2, 6–2.

Cabeças de chave
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Novak Djokovic (Semifinais)
 Andy Murray (Terceira rodada)
 David Ferrer (Segunda rodada)
 Rafael Nadal (Campeão)
 Tomáš Berdych (Terceira rodada)
 Juan Martín del Potro (Terceira rodada)
 Richard Gasquet (Quartas de final)
 Stanislas Wawrinka (Segunda rodada)

<li>  Kei Nishikori (Terceira rodada)
<li>  Tommy Haas (Segunda rodada, desistiu)
<li>  Milos Raonic (Final)
<li>  Nicolás Almagro (Primeira rodada)
<li>  Fabio Fognini (Segunda rodada)
<li>  Gilles Simon (Primeira rodada)
<li>  Jerzy Janowicz (Terceira rodada)
<li>  Janko Tipsarević (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior
Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
|RD1=Primeira rodada
|RD2=Segunda rodada
|RD3=Terceira rodada
|RD4=Quartas de final

| RD1-seed03=
| RD1-team03= B Tomic
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= F Mayer
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= J Nieminen
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=1<sup>r
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= F Peliwo
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07= D Istomin
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= J Tipsarević
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= K Nishikori
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= P Polansky
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Seppi
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=7<sup>7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= L Rosol
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6<sup>4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Kližan
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7<sup>8
| RD1-seed14=
| RD1-team14= T Bellucci
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6<sup>6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Djokovic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=
6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Mayer
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=
1| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= F Peliwo
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= D Istomin
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= K Nishikori
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Seppi
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Kližan
| RD2-score07-1=
3| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= R Gasquet
| RD2-score08-1=
6| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= N Djokovic
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
6| RD3-seed02=
| RD3-team02= D Istomin
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

4| RD3-seed03=9
| RD3-team03= K Nishikori
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= R Gasquet
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= N Djokovic
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= R Gasquet
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

Seção 2

Seção 4

Qualificatório
Cabeças de chave

  Lu Yen-hsun (Qualificado)
  Adrian Mannarino (Qualificador)
  Łukasz Kubot (Qualificador)
  Albert Ramos (Primeira rodada)
  Tobias Kamke (Qualificador)
  Alex Bogomolov Jr. (Qualificado)
  Marinko Matosevic (Qualificado)

<ol start="8">
<li> Lukáš Lacko (Primeira rodada)
<li> 'David Goffin (Qualificado)
<li> Ivo Karlović (Qualificador)
<li> Michael Russell (Qualificador)
<li> Jack Sock (Qualificador)
<li> Benjamin Becker (Qualificado)
<li> Denis Kudla ''(Qualificador)
</ol>

Qualificados

  Lu Yen-hsun
  Benjamin Becker
  Peter Polansky
 ''' Amir Weintraub

<ol start="5">
<li>  David Goffin
<li>  Alex Bogomolov Jr.
<li> ''' Marinko Matosevic
</ol>

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S